Хмельницький Михайло — батько Богдана Хмельницького, чигиринський підстароста.
  ( 1969) — білоруський і радянський легкоатлет.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок